Ислáмское госудáрство может означать:

 Исламское государство — концепция государства, законодательство которого основано на законах шариата.
 «Исламское государство» () — одно из самоназваний террористической организации «ад-Дау́ля аль-Ислами́йя», действующей на территории Сирии и Ирака.

См. также 
 Исламское Государство Афганистан
 «Исламское государство Азавад»
 «Исламское государство Ирак»